Бено́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Люи. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01037.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км восточнее Лиона, в 50 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река Пемаз (). Большая часть территории коммуны покрыта лесами.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 275 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 176 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 121 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 121 активных жителей работали 114 человек (64 мужчины и 50 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 55 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Картезианский монастырь Сент-Мари-де-Порт (XII век). Исторический памятник с 1947 года
 Церковь Св. Петра
 Водопад Люизе

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн